Список включает руководителей (директоров) Национального агентства разведки Республики Корея и предшествовавших организаций — Центрального разведывательного управления Кореи и Национального агентства планирования безопасности — с момента создания Центрального разведывательного управления Кореи в 1961.

Примечания

Ссылки 
 Директора национального агентства разведки Республики Корея 

Государственное устройство Республики Корея
Спецслужбы Республики Корея
Списки персоналий по роду деятельности